Мартин Келер (; 6 января 1835 — 7 сентября 1912) — протестантский богослов.

Профессор в Бонне, затем в Галле, опубликовал: 
 «Paulus, der Jünger und Bote Jesu von Nazareth» (Галле, 1862); 
 «Die Schriftgemässe Lehre vom Gewissen» (Галле, 1864);
 «Das Gewissen» (Галле, 1878);
 «Neutestamentalische Schriften in genauer Wiedergabe ihres Gedankenganges durch sich selbst ausgelegt» (Галле, 2 изд., 1889 и 1893);
 «Die Wissenschaft der christl. Lehre» (2 изд., Лпц., 1893);
 «Die Versöhnung durch Christum und ihre Bedeutung für christl. Glauben und Leben» (Эрланген, 1885);
 «Berechtigung und Zuversichtlichkeit des Bittgebets» (Галле 1888);
 «Die Universitäten und das öffentliche Leben» (Лпц., 1891);
 «Wie studiert man Theologie im ersten Semester» (2 изд. Лпц., 1892);
 «Der sog. historische Jesus und der geschichtliche Christus» (Лпц. 1892);
 «Der Menschensohn und seine Sendung und die Menschheit» (Гютерсло, 1893) 
и др.

Примечания

Литература 
 

Богословы Германии
Похороненные в Галле (Саксония-Анхальт)